Turn It Up! (eller Turn It Up) kan syfta på:

 Turn It Up! (musikalbum) – musikalbum från 1991 av The Sinners
 Turn It Up! (EP) – EP från 2009 av Bulletrain
 Turn It Up – låt av Brandy Norwood
 Turn It Up – låt av Paris Hilton